Ettrickbridge ist eine Ortschaft im Zentrum der schottischen Council Area Scottish Borders beziehungsweise in der traditionellen Grafschaft Selkirkshire. Sie liegt rund acht Kilometer südwestlich von Selkirk und 13 Kilometer nordwestlich von Hawick am linken Ufer des Ettrick Water.

Geschichte 
Nahe Ettrickbridge wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts ein Tower House erbaut. Der heutige Kirkhope Tower ist mindestens der zweite Peel Tower am Standort. Um 1600 entstand mit dem Aikwood Tower ein zweiter Wehrturm in der Umgebung von Ettrickbridge.

Zwischen 1961 und 1971 stieg die Einwohnerzahl von Ettrickbridge von 55 auf 103 an.

Klima

Verkehr 
Im Jahre 1628 ließ der Herr von Harden die ortsnamensgebende Brücke über das Ettrick Water erbauen. Der Zustand der dreibögigen Bogenbrücke wurde jedoch schon 1715 als ruinös beschrieben. Die heutige Ettrick Bridge überspannt den Fluss mit einem einzigen Bogen. Sie stammt aus dem Jahre 1780.

Die Brücke führt die B7009 über das Ettrick Water. Die aus Selkirk kommende Straße folgt dem Flusslauf und endet kurz vor Ettrick. Bei Selkirk sind die A7 (Edinburgh–Carlisle), die A699 (Selkirk–Kelso) sowie die A707 (Selkirk–Clovenfords) innerhalb einiger Kilometer erreichbar.

Einzelnachweise

Weblinks 

  

Ort in den Scottish Borders